Digitalis steht für:
 Digitalis, die Pflanzengattung der Fingerhüte
 Digitalis, ein Herzmedikament der Digitalisglykoside, einer Wirkstoffe-Gruppe der Pflanze

Siehe auch:
 Digitalis-Einheit, pharmazeutische Dosiseinheit
 Digital (Begriffsklärung)